Аміранашвілі () — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Аміранашвілі Медея — грузинська оперна співачка
 Аміранашвілі Петро Варламович — грузинський співак
грузинські прізвища